Вірсе́н () — шведське прізвище.

Персоналії 
 Стіна Вірсен (* 1968) — шведська художниця і письменниця.
 Карл Давід аф Вірсен (1842—1912) — шведський поет, літературний критик, постійний секретар Шведської академії.

Примітки 

Шведські прізвища